IVC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Invercargill (Nuova Zelanda)